Sers puede referirse a: 
 Sers: ciudad de Túnez.
 Sers, comuna francesa situada en Charente.
 Sers, comuna francesa situada en Altos Pirineos.